Tytuł Sai Baba odnosi się do kilku ludzi:
 Shirdi Sai Baba – indyjskiego guru żyjącego od 1838 do 1918
 Sathya Sai Baba – guru, który twierdził, że jest następną inkarnacją Shirdi Sai Baby